Ольяури ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аро. Занимает площадь 2,60 км². Население — 319 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 5 км.

Население

Примечания

Ссылки
 Официальная страница 

Муниципалитеты Риохи